Gallia Club peut désigner :
 Gallia Club, club français de football basé à Paris ;
 Gallia Club Lunel, club français de football basé à Lunel (Hérault) ;
 Gallia Club Olympique Bihorellais, club omnisports français basé à Bihorel (Seine-Maritime) ;
 Gallia Club d'Oran, club omnisports algérien basé à Oran.

Voir aussi